Miejscowości w USA:
 Esmond – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
Gminy w USA:
 Esmond (ang. Esmond Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Esmond (ang. Esmond Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury